Kupjak je naselje u Hrvatskoj u općini Ravnoj Gori. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Jugozapadno je Zalesina, južno je Leskova Draga i Stari Laz, istočno su Hlevci, jugoistočno su Šije i Ravna Gora.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji